Японская соккер-лига 1987/1988 Дивизион 1 — 23-й сезон высшего дивизиона Японская соккер-лига Дивизион 1.

Турнирная таблица

Символическая сборная 
 Морисита, Синъити
 Като, Хисаси
 Оскар
 Исигами, Ёсинори
 Сано, Тору
 
 Мидзунума, Такаси
 Hiroshi Nagatomi
 Мацуура, Тосио
 
 Jônas

См. также 
 Вторая японская футбольная лига 1987/1988

Ссылки 
 RSSSF

Япония
Япония
1987
Спорт в Японии в 1987 году
Спорт в Японии в 1988 году